

Toponymes

Dans le département du Nord 
 Beaucamps-Ligny est une commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais.

Dans le département de la Somme 
 Beaucamps-le-Jeune est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Beaucamps-le-Vieux est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Homonymie de toponyme